Кари́на Ма́йделе (; ) — немецкая кёрлингистка.

Достижения 
 : золото (), бронза (, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Германии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Чемпионы Европы по кёрлингу